George Putnam kan syfta på bland andra:

* George Putnam (1914–2008), amerikansk journalist och nyhetsuppläsare
 George Haven Putnam (1844–1930), amerikansk förläggare och författare
 George Palmer Putnam (1814–1872), amerikansk förläggare och författare
 George P. Putnam (1887–1950),amerikansk förläggare och författare